Руммель (, ) — фамилия.

 Руммель (дворянский род)

Известные носители:
 Руммель, Андрей Христофорович — Георгиевский кавалер; майор; № 6341; 11 декабря 1840.
 Руммель, Витольд Владиславович (1855—1902) — русский генеалог.
 Руммель, Владимир Адольфович (1888—1920) — русский офицер, участник Первой мировой войны и Белого движения во время гражданской войны в России.
 Руммель, Кароль (1888—1967) — российский и польский спортсмен-конник, бронзовый призёр Олимпиады 1928 года
 Руммель, Рудольф (1932—2014) — американский профессор.
 Руммель, Хенрик (род. 1987) — американский гребец датского происхождения.
 Руммель, Юлий Альфонсович — Георгиевский кавалер; полковник; 26 сентября 1916.
 Руммель, Юлиуш (1881—1967) — польский военный деятель, генерал-майор.